Arue kan syfta på följande platser:

Eritrea 

 Erwa, ö,

Frankrike 

 Arue, Landes, kommun,

Franska Polynesien 

 Arue, Franska Polynesien – kommun, Îles du Vent, 

Robotskapade Eritreaförgreningar